Beltrán hace referencia a varios artículos:

Localidades 
México

Colombia 
 Beltrán (Cundinamarca), Colombia

Argentina 
 Beltrán (provincia de Santiago del Estero)
 Fray Luis Beltrán (provincia de Mendoza)
 Fray Luis Beltrán (provincia de Santa Fe)

Personas de nombre Beltrán 
 Beltrán de Comminges (1050 - 1123), santo francés, obispo de la ciudad de Lugdunum Convenarum.
 Beltrán I del Balzo (1173-1181), primer príncipe de Orange.
 Beltrán II del Balzo (f. 1201), segundo hijo de Beltrán I.
 Beltrán III del Balzo (1268-1305), fundador de la Rama de Avellino.
 Bertrand du Guesclin (1314-1380), militar y condestable francés.
 Beltrán de la Cueva (1435-1492), aristócrata, político y militar castellano.
 Beltrán II de la Cueva y Toledo (1478-1560), aristócrata, político, diplomático y militar español.
 Beltrán III de la Cueva y Castilla (1551-1612), aristócrata, político y militar español.
 Beltrán Pagola (1878-1950), compositor, pianista y maestro de música español.
 Beltrán Cortés Carvajal (1908-1984), asesino costarricense.
 Beltrán Alfonso Osorio y Díez de Rivera (1918-1994), aristócrata español.
 Beltrán Gambier (1956-), jurista y activista cívico argentino.
 Beltran Manzano Martinez  (2000-), futbolista en el CD Algar residente en Cartagena.

Personas de apellido Beltrán 
 Álvaro Beltrán (¿?-), músico chileno.
 Adolfo Beltrán (1860-1929), político español.
 Alberto Beltrán (1923-2002), dibujante mexicano.
 Alberto Beltrán (1923-1997), cantante dominicano.
 Antonio Beltrán Casaña (1897-1960), político y militar español.
 Antonio Beltrán Martínez (1916-2006), arqueólogo español.
 Antonio Beltrán Rodríguez (1981-), rugbista español.
 Aurora Beltrán (1964-), música española.
 Bartolomé Beltrán, médico y ginecólogo español.
 Belén Beltrán (1991), actriz española.
 Carlos Beltrán (beisbolista) (1977-), beisbolista puertorriqueño.
 Carlos Beltrán Castillón (c. 1970-), presentador de televisión español.
 Carlos Javier Beltrán (1946-2012), cantante argentino.
 Carlos Javier Beltrán (1990), futbolista argentino.
 Cártel de los Beltrán Leyva, narcotraficantes mexicanos, uno de ellos llamado Carlos Beltrán Leyva (1969-).
 Enrique Beltrán Mullin (1918-2013), abogado y periodista uruguayo.
 Fernando Beltrán (1956), poeta español.
 Fidel Herrera Beltrán (1949-), abogado y político mexicano.
 Francis Beltrán (1979), beisbolista dominicano.
 Gabi Beltrán (1966), historietista e ilustrador español.
 Germán Beltrán Juárez (1979), futbolista español.
 Guillermo Beltrán (1984-), futbolista paraguayo.
 Israel Beltrán Montes (1947), político y empresario radiofónico mexicano.
 Joaquín Beltrán (1977-), exfutbolista mexicano.
 José Ferrer Beltrán (ca. 1745-1815), sacerdote, organista y compositor español.
 José Luis Beltrán Coscojuelas, Tran (1931-), historietista, pintor, ilustrador y animador español.
 José María Beltrán Ausejo (1898-1962), director de fotografía e iluminador.
 José María Beltrán Pérez (1917-1986), autor teatral español.
 Loquillo (cantante) (José María Sanz Beltrán, 1960), cantante español de rock.
 Lola Beltrán (María Lucila Beltrán Ruiz, 1932-1996), cantante y actriz mexicana.
 Luis Beltrán (1784-1827), fraile y militar argentino.
 Luis Beltrán o Luis Bertrán (1526-1581), religioso español de la orden de los dominicos.
 Luis Ramiro Beltrán (1930), periodista, escritor y teórico boliviano.
 Manolo Beltrán "Triqui Beltrán" (Manuel Beltrán Martínez, 1971), ciclista español.
 Manuela Beltrán (1750-1781), heroína colombiana.
 Nelly Beltrán (1925-2007), actriz de comedia argentina.
 Orlando Beltrán Cuéllar (1957), ingeniero y político colombiano.
 Óscar Beltrán (c. 1970), actor peruano.
 Pedro Beltrán Espantoso (1897-1979), periodista, economista y político peruano.
 Ricardo Beltrán y Rózpide (1852-1928), pedagogo y geógrafo español.
 Rodrigo Beltrán (¿?-), músico chileno.
 Sandra Beltrán (1975), actriz combiana.
 Tito Beltrán (Ernesto Beltrán Aguilar, 1965-), tenor lírico chileno.
 Toribio Beltrán (1895-1930), militar mexicano.
 Vicente Beltrán Grimal (1896-1963), escultor español.
 Washington Beltrán Barbat (1885-1920) político, abogado y periodista uruguayo, padre de Washington y Enrique Beltrán Mullin.
 Washington Beltrán Mullin (1914-2003) político, abogado y periodista uruguayo, hijo de Washington Beltrán Barbat.
 Beltrán Blázquez Losada (2007-actualidad) macoterano, youtuber y catador de alcohol profesional.

Autores de nombres científicos 
 Francisco Beltrán (botánico) (F.Beltrán, 1886-1962), biólogo mexicano.
 Enrique Beltrán (biólogo) (E.Beltrán, 1903-1994), biólogo español.
 Hamilton Beltrán (H.Beltrán, 1963-), biólogo peruano.